Psykometri har flere betydninger:

 Psykometri (psykologi) – vedr. psykologisk måling af mentale egenskaber (f.eks. gennem intelligens- og personlighedstest).
 Psykometri (parapsykologi) – en parapsykologisk evne til at aflæse en genstands historie ved at bese ell. berøre genstanden eller på anden vis tune sig ind på den.

(På engelsk anvendes gerne termen Psychometrics om den første betydning (psykologisk testning), og termen Psychometry om den parapsykologiske betydning.)